Tramer ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Baumgarten-Tramer (1889–1970), Schweizer Arbeitspsychologin und Universitätslehrerin
 Georg Tramer (1871–1939), österreichischer Kunstpfeifer
 Hans Tramer (1905–1979), deutsch-israelischer Rabbiner, Verbandsfunktionär und Publizist
 Moritz Tramer (1882–1963), Schweizer Psychiater

Siehe auch:
 Trammer